Slovo stopa má několik významů:

 stopa (jednotka délky) – anglosaská jednotka délky (30,48 cm)
 otisk nohy člověka nebo zvířete, též jiný otisk na zemi případně ve sněhu (např. po pneumatice automobilu)
 lyžařská stopa
 kriminalistická stopa
 vědomě nebo nevědomě zanechané zjistitelné následky, které po sobě zanechá nějaká činnost nebo děj a které umožňují se jej dopátrat: speciálně v kriminalistice stopa zločinu 
 část (audiovizuálního) záznamu – též kanál
 stopa (algebra) – matematický pojem
 stopa (informatika) – záznam dat do kruhové stopy (cylindru) na pevném disku, disketě a podobně
 stopa (literatura) – zvuková jednotka kde se střídají lehké a těžké doby
 Stopa (hudební skupina) – trampská hudební skupina (akronym ze sousloví: Spojené trampské osady Pardubice)
 Stopy (Star Trek) – Epizoda seriálu Star Trek: Nová generace

Související články 
 Stopař

Externí odkazy